Billancourt steht für:

 Billancourt (Métro Paris), Station des Pariser Métrosystems
 der Name einer Gemeinde in Frankreich, siehe Billancourt (Somme)
 ein Teil der französischen Stadt Boulogne-Billancourt